Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 111001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 października 2001 do 15 kwietnia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

111001-111100

111101-111200

111201-111300

111301-111400

111401-111500

111501-111600

111601-111700

111701-111800

111801-111900

111901-112000

Przypisy 

Lista planetoid 111001-112000

cs:Seznam planetek 111001-111250
fa:فهرست سیارک‌ها (۱۱۱۰۰۱ - ۱۱۲۰۰۱)
ru:Список астероидов (111001—111100)
sk:Zoznam planétok 111001 – 111250
sl:Seznam asteroidov (111001-111250)